Евгений Лозинский:
 Лозинский, Евгений Андреевич (1935—1997) — заслуженный работник культуры России, преподаватель, музыкант и филофонист.
 Лозинский, Евгений Петрович (род. 1982) — украинский футболист, защитник, свободный агент.